Місто
 Вилкове
Контрольно-пропускний пункт
 Вилкове (пункт контролю)